Farmdale – area non incorporata in Ohio, negli Stati Uniti d'America
 Farmdale – area non incorporata nella Virginia Occidentale, negli Stati Uniti d'America
 Farmdale – stazione della metropolitana di Los Angeles